A bonyolultságelméletben az NL-teljes egy olyan komplexitási osztály, amely tartalmazza az NL számára teljes nyelveket, a döntési problémák osztályát, amelyeket egy nemdeterminisztikus Turing-gép megoldhat logaritmikus mennyiségű memória használatával.

Az NL-teljes nyelvek a „legnehezebb” vagy „legkifejezőbb” problémák az NL-ben. Ha létezik determinisztikus algoritmus a logaritmikus memóriatér NL-teljes problémáinak bármelyikének megoldására, akkor NL = L.

Az NL azokból a döntési problémákból áll, amelyeket egy nemdeterminisztikus Turing-gép egy csak olvasható bemeneti szalaggal és egy külön írható-olvasó szalaggal old meg, amelynek mérete a bemeneti hossz logaritmusával arányos.

Hasonlóképpen, L azokból a nyelvekből áll, amelyeket egy determinisztikus Turing-géppel meg lehet oldani, ugyanazokkal a szalaghosszúság-feltevésekkel.

Mivel ezeknek a gépeknek csak polinomiális számú különálló konfigurációja van, az L és az NL is a determinisztikus polinomiális idejű döntési problémák P osztályának részhalmazai.

Formálisan egy döntési probléma NL-teljes, ha NL-hez tartozik, és megvan az a további tulajdonsága, hogy minden más döntési probléma NL-ben redukálható. Hacsak másként nem adjuk meg, a definícióban szereplő redukciók egy determinisztikus logaritmikus tér algoritmus által végzett sok-egy redukciónak minősülnek.

Tulajdonságok 

Ha egy NL-teljes X nyelv tartozhatna L-hez, akkor minden más Y nyelv is az NL-ben.

Mert tegyük fel (NL-teljességgel), hogy létezik egy r determinisztikus naplótér redukció, amely leképezi az Y probléma y példányát az X probléma x példányára, és azt is (feltéve, hogy X L-ben van), hogy létezik egy determinisztikus naplótér az A algoritmus X probléma megoldására.

Ezekkel a feltételezésekkel az Y nyelv y problémája logaritmikus térben megoldható egy olyan algoritmussal, amely szimulálja az A algoritmus viselkedését az r (y) bemeneten, és a redukciós algoritmus segítségével szimulálja a csak olvasható szalag r (y) számára. Az Immerman–Szelepcsényi-tételből az következik, hogy ha egy nyelv co-NL-teljes (vagyis ha komplementere NL-teljes), akkor a nyelv maga is NL-teljes.

Példák 

Az egyik fontos NL-teljes probléma az ST-kapcsolódás (vagy "elérhetőség") (Papadimitriou 1994, 16.2. tétel), annak a  problémának a meghatározása, hogy adott egy irányított G gráf és a gráfon két csomópont s és t, és azt vizsgáljuk, van-e út s-ből t-be.

Az ST-kapcsolat NL-ben látható, mert az s csomópontnál kezdjük, és nem determinisztikusan elsétálunk az összes többi elérhető csomópontig.

Az ST-kapcsolódás NL-nehéznek tekinthető, ha figyelembe vesszük bármely más NL-algoritmus számítási állapotgráfját, és figyelembe véve, hogy a másik algoritmus akkor és csak akkor fogadja el, ha van (nem determinisztikus) út a kiindulási állapottól az elfogadó állapotig.

Egy másik fontos NL-teljes probléma a 2-kielégíthetőség (Papadimitriou 1994, 16.3. tétel), amely annak meghatározására vonatkozik, hogy kielégíthető-e egy konjunktív normál formájú logikai formula, melyben tagonként két változó van.

Rytter (1986) kimutatta, hogy egy adott változó hosszúságú kód egyedi megfejthetőségének problémája együtt NL-teljes.

Rytter a Sardinas-Patterson-algoritmus egy változatát használta annak kimutatására, hogy a komplementer probléma – egy olyan karakterlánc megtalálása, amelynek több kétértelmű dekódolása van – az NL-hez tartozik.

Az Immerman–Szelepcsényi-tétel miatt ebből az következik, hogy az egyedi megfejthetőség is NL-teljes. A propozíciós logika, az algebra, a lineáris rendszer, a grafikon, a véges automata és a kontextusmentes nyelvtan további NL-teljes problémáit Jones (1976) sorolja fel.

Források 
 Papadimitriou, Christos H. (1994). Computational Complexity. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. 
 Rytter, Wojciech (1986), "The space complexity of the unique decipherability problem", Information Processing Letters, 23(1): 1-3, , MR 0853618.
 Jones, Neil D.; Lien, Y. Edmund; Laaser, William T. (1976). "New problems complete for nondeterministic log space". Mathematical Systems Theory, 10(1): 1–17. .

Fordítás 

Számítási bonyolultság